PFPA steht für:

 Pentagon Force Protection Agency
 perfluoroalkyl phosphonic acid, siehe Perfluorphosphonsäuren

Abkürzung